EIF ist die Abkürzung für:
 Éclaireurs israélites de France, sekuläre jüdische Jugendorganisation in Frankreich, 1923 von Robert Gamzon gegründet
 Edinburgh International Festival
 Eukaryotic initiation factor, siehe Initiationsfaktoren #Eukaryotische Initiationsfaktoren
 Europäischer Integrationsfonds, siehe Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
 European Illustrators Forum
 European Internet Foundation
 European Interoperability Framework, siehe Europäischer Interoperabilitätsrahmen
 European Investment Fund, siehe Europäischer Investitionsfonds

Abkürzung